Podturn (Mokronog - Trebelno), een plaats in de Sloveense gemeente Mokronog - Trebelno
 Podturn (Rogaška Slatina), een plaats in de Sloveense gemeente Rogaška Slatina